Сиротинський Андрій Степанович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кирило (Сиротинський) — адміністратор Луцької єпархії в 1827–1828 роках.
Прізвища